Объектно-ориентированный язык программирования (ОО-язык) — язык, построенный на принципах объектно-ориентированного программирования.

В основе концепции объектно-ориентированного программирования лежит понятие объекта — некой сущности, которая объединяет в себе поля (данные) и методы (выполняемые объектом действия).

Например, объект человек может иметь поля имя, фамилия и методы есть и спать. Соответственно, в программе можем использовать операторы Человек.Имя:="Иван" и Человек.Есть(пища).

Особенности 
В современных ОО языках используются механизмы:
 Наследование. Создание нового класса объектов путём добавления новых элементов (методов). Некоторые ОО языки позволяют выполнять множественное наследование, то есть объединять в одном классе возможности нескольких других классов.
 Инкапсуляция. Сокрытие деталей реализации, которое позволяет вносить изменения в части программы безболезненно для других её частей, что существенно упрощает сопровождение и модификацию ПО.
 Полиморфизм. При полиморфизме некоторые части (методы) родительского класса заменяются новыми, реализующими специфические для данного потомка действия. Таким образом, интерфейс классов остаётся прежним, а реализация методов с одинаковым названием и набором параметров различается. В ООП обычно применяется полиморфизм подтипов (называемый при этом просто «полиморфизмом»), нередко в форме .

Список языков 
Неполный список объектно-ориентированных языков программирования:
 ActionScript (3.0)
 Ada
 C#
 C++ 
 Cyclone
 D
 Delphi 
 Dylan 
 Eiffel
 F#
 Groovy
 Io
 Java 
 JavaScript 
 JScript .NET
 Kotlin
 Object Pascal
 Objective-C 
 Perl
 PHP 
 PowerBuilder
 Python 
 Ruby 
 Scala
 Simula
 Smalltalk 
Lua
 Swift 
 Vala 
 VB.NET
 Visual DataFlex
 Xbase++
 X++
Crystal
Nim
КуМир

Кроме ОО-языков общего назначения существуют и узкоспециализированные ОО-языки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Коротко об истории объектно-ориентированного программирования